Templo da Fortuna Euelpis, localizado no monte Quirinal, na Vicus Longus, e construído na época de Sérvio Túlio (séc. VI a.C.).
 Templo da Fortuna (Santo Omobono), localizado no Fórum Boário, construído no início do século V a.C..
 Templo da Fortuna das Mulheres, localizado perto da Porta Capena, construído para celebrar o fim do cerco de Coriolano em 486 a.C..
 Templo da Fortuna Primigênia, um dos três templos dedicados à Fortuna no Quirinal, dedicado em 25 de maio de 184 a.C. por Quinto Márcio Rala.
 Templo da Fortuna Equestre, no Campo de Marte, construído em 174 a.C. por Quinto Fúlvio Flaco, cônsul em 179 a.C..
 Templo da Fortuna do Dia, no Largo di Torre Argentina, construído por Quinto Lutácio Cátulo em 101 a.C. para celebrar a sua vitória sobre os cimbros.
 Templo da Fortuna Viril, um nome moderno pelo qual era conhecido o Templo de Portuno, no Fórum Boário, construído no século I a.C..